A hakasz ábécé a hakasz nyelv írására használatos.

A nyelv 1924-től rendelkezik hivatalos írásbeliséggel. Eredetileg a ma is használt cirill írás egy módosított változatát használták, de ezt 1929-ben latin írásra cserélték. Hasonlóan a többi, a Szovjetunió területén beszélt nyelvhez, 1939-ben visszaálltak a ma is használt írásra.

A hakasz ábécé és átírásai

Az 1929-es ábécé
Az 1929-től 1939-ig használt latin ábécé sorrendje a következő volt:

Aa Bb Cc Çç Dd Əǝ Ff Gg Ƣƣ Ii I̡i̡ Jj Kk Ll Mm Nn N̡n̡ Oo Өө Pp Rr Ss Şş Tt Uu Vv Xx Yy Zz Ƶƶ Ьь

Megjegyzések

További információk
 Transliteration of Non-Roman Scripts

Cirill eredetű ábécék
Oroszországi ábécék